A Fidzsi-szigeteki labdarúgókupa vagy FACT) a legrangosabb nemzeti labdarúgókupa Fidzsi-szigeteken, amelyet először 1991-ben rendeztek meg. A legsikeresebb klub a Ba FC, amely eddig 8 alkalommal hódította el a trófeát.

Eddigi győztesek

Dicsőség tábla

Külső hivatkozások 
 Fiji FACT Roll of sikerek
 Rec.Sport.Soccer statisztika

Nemzeti labdarúgókupák
Fidzsi-szigeteki labdarúgás